Dans la toponymie française, Buxières désigne un lieu où pousse le buis.

Toponyme 

 Buxières-d'Aillac, commune française du département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire ;
 Buxières-sur-Arce, anciennement Buxières,  commune française du département de l'Aube, en région Grand Est ;
 Buxières-lès-Clefmont, commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 Buxières-sous-les-Côtes, anciennement Buxières, commune française du département de la Meuse, en région Grand Est ;
 Buxières-les-Mines, anciennement Buxières-la-Grue, commune française du département  de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Buxières-sous-Montaigut,  commune française du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Buxières-lès-Villiers,  commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 Froncles-Buxières, ancienne commune française de la Haute-Marne, issue de la fusion de Buxières-lès-Froncles avec Froncles et intégrée à la commune nouvelle de Froncles.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme